Die Oberste Division 1999 war die achte Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 3. April 1999 und endete am 8. November 1999. Meister wurde zum siebten Mal Spartak Moskau. Absteigen mussten Schemtschuschina Sotschi und Schinnik Jaroslawl.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer 

Die 16 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 1998:
 Spartak Moskau
 ZSKA Moskau
 Lokomotive Moskau
 Rotor Wolgograd
 Zenit Sankt Petersburg
 Rostselmasch Rostow
 Uralan Elista
 Alanija Wladikawkas
 Dynamo Moskau
 Tschernomorez Noworossijsk
 Torpedo Moskau
 Krylja Sowetow Samara
 Schemtschuschina Sotschi
 Schinnik Jaroslawl

Die beiden Aufsteiger:
 Saturn Ramenskoje
 Lokomotive Nischni Nowgorod

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Vollständige Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1999
Premjer-Liga-Saison